UIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quy Nhơn (Vietnam)